Die Abkürzung CQS steht für: 
 Farbqualitätsskala
 Command-Query-Separation – ein Grundprinzip des Softwareentwurfs

Abkürzung